Jorge Martínez, becenevén Aspar (Alzira, 1962. augusztus 29. –) korábbi spanyol motorversenyző, többször 80 és 125 köbcentiméteres világbajnok. Ma a MotoGP királykategóriájában szereplő Aspar Racing Team csapatfőnöke.

Pályafutását 1982-ben kezdte, három évvel később szerezte meg első győzelmét. Legsikeresebb évei 1986, 1987 és 1988 voltak, amikor világbajnoki címeit ünnepelhette, 1988-ban például egyszerre kettőt. Ezek után már csak 1-1 futamgyőzelmet aratott, több világbajnoki címet nem szerzett.

Miután 1997-ben befejezte aktív versenyzői pályafutását, saját csapatot alapított Aspar Racing Team néven. A csapatnál szerezte egyetlen világbajnoki címét többek között Talmácsi Gábor is. Ma mindhárom géposztályban szerepeltet versenyzőket. 2010 óta képviselteti magát a királykategóriában is, Héctor Barberá révén.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Pontozás 1969-től 1987-ig:

Pontozás 1988-tól 1992-ig:

Pontozás 1993 óta:

Források
Jorge Martínez a MotoGP hivatalos weboldalán
Az Aspar Racing Team honlapja

Spanyol motorversenyzők
1962-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek